Dahlström är ett svenskt efternamn.

Enligt offentilg statistik tillgänglig i april 2018 var 5 887 personer med efternamnet Dahlström bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Dahlström 
 Andreas Dahlström
Anders Dahlström den yngre
Anders Dahlström den äldre
Annica Dahlström (född 1941), professor i histologi
Anna Dahlström (1867–1941), oftalmolog
Anton Dahlström (född 1990), fotbollsspelare
Alexandra Dahlström (född 1984), skådespelare
Axel Dahlström (1880–1947), politiker och tjänsteman

Björn Dahlström (född 1957), formgivare
 Brita Dahlström

Catherine Sandbach-Dahlström (född 1940), anglist
Carl Dahlström (politiker) (1877–1948), riksdagsman
Carl Dahlström (född 1995), hockeyspelare
Carl Andreas Dahlström
Carl Magnus Dahlström
Christian Dahlström
Carl Petter Dahlström (ca. 1705–1794), möbelsnickare
Diza Dahlström Franzén (född 1989), skådespelare
Edmund Dahlström (1922–2003), sociolog
Emil Dahlström (1886–1944), tonsättare
Emma Dahlström (född 1992), idrottare
Eric Dahlström (1888–1958), skådespelare
Erik Dahlström
Erik Dahlström (arkitekt)
Ernst Dahlström
Fabian Dahlström (född 1930), finländsk musikvetare
Greger Dahlström
Greta Dahlström (1887–1978), finländsk musikpedagog och kompositör
Gunnar Dahlström (1915–2015), professor i medicin
Gus Dahlström (1906–1989), skådespelare
Göran Dahlström

 Hampus Dalström
Hanna Dahlström
Harri Dahlström (1935–2012), finländsk biolog
Helena Dahlström
Henrik Dahlström (konstnär)
Henrik Dahlström (politiker) (född 1980), politiker
Hedy Jolly-Dahlström (född  1933), skulptör
Hjalmar Dahlström (1868–1935), veterinär
Ingvar Dahlström (född 1942), författare
Jan Håkan Dahlström (född 1947), fotograf
Jessie Dahlström (1887–1969), konstnär
Johan Dahlström, fridykare
John Dahlström (född 1997), hockeyspelare
Karl-Gustav Dahlström (1904–1994), friidrottare, medeldistanslöpare
Kjell Dahlström (född 1944), politiker
Kjell P. Dahlström (1938–1997), tränare
Magnus Dahlström (född 1963), författare och dramatiker
Magnus Dahlström (mecenat) (1859–1924), finländsk finansman och mecenat
Malin Dahlström (född 1989), friidrottare, stavhoppare
Margita Dahlström (född 1939), textilkonstnär
Monica Dahlström-Lannes (född 1945), skribent och polisinspektör
Niklas Dahlström (född 1997), fotbollsspelare
Nils Dahlström (1895–1945), skådespelare
Nimrod Dahlström (1897–1967), företagsledare
Reinhold Dahlström (1863–1943), bergsingenjör
Sofia Dahlström (född 1973), journalist
Sten Dahlström (1899–1967), konstnär
Sture Dahlström (1922–2001), författare och musiker
Svante Dahlström (1883–1965), historiker
Villiam Dahlström (född 1997), fotbollsspelare

Källor

Svenska efternamn